Aspinwall ist der Name mehrerer Orte in

den Vereinigten Staaten:
 Aspinwall (Georgia), im Pierce County
 Aspinwall (Iowa), im Crawford County
 Aspinwall (Pennsylvania), im Allegheny County

Panama
 historische Bezeichnung von Colón

Sonstiges:
 Aspinwall Airport, Airport im Allegheny County, Pennsylvania

Aspinwall ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Aspinwall (1933–2015), britischer Politiker und Autor
 Nan Aspinwall (1880–1964), US-amerikanische Reiterin
 Paul S. Aspinwall (* 1964), britischer Physiker und Mathematiker

Siehe auch:
 Aspinwall Lake